Лукас Білья (, (нар. 30 січня 1986, Мерседес) — аргентинський футболіст.
 Андре Білья, Andrea Biglia (c.1395 – 1435) — італійський гуманіст, історик.